Наббург () — город и городская община в Германии, в земле Бавария. 

Подчинён административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Швандорф. Подчиняется управлению Наббург.  Население составляет 6041 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 62,39 км². Официальный код  —  09 3 76 144.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии